Ха́утала () — финская фамилия. Известные носители:

 Хаутала, Кристина (род. 1948) — финская певица.
 Хаутала, Микко (род. 1973) — финский дипломат, посол Финляндии в России (2016—2020).
 Хаутала, Ханну (род. 1941) — финский фотограф.
 Хаутала, Хейди (род. 1955) — финский политик.